Брницкая культура (полное наименование — культурная группа Доня-Брница/Горня Стражава, , ) — археологическая культура позднего бронзового века, существовавшая на территории современной Сербии в 1400—700 гг. до н. э. Названа по эпонимным поселениям Доня Брница, () и Горня Стражава, ().

Состав 
Культура состоит из нескольких групп:
 Косово, в том числе Раска и Пестер
 область слияния Южной и Западной Моравы
 Лесковац-Ниш
 Южная Морава-Пчиня-Верхний Вардар

Находки 
Керамика брницкого типа обнаружена в Благоевграде, Пловдиве и в ряде городов Пелагонии, на Нижнем Вардаре, на острове Тасос и в Фессалии. Они датируются 13 и 12 вв. до н. э.

Этническая принадлежность 
Данную культуру связывают с народом мёзов, или мисийцев, индоевропейского происхождения, от которого происходит название исторической области Мёзия. Народ этот относят к иллирийцам, однако выделяют в нём неиллирийский компонент.

Поселения 

Характерным поселением данной культуры является холм Хисар, который состоит из нескольких культурных периодов.

Следы брницкой культуры (8 в. до н. э.) обнаружены на плато, которое было огорожено глубоким рвом и палисадом с внутренней стороны. Подобные укрепления аналогичны обнаруженным при раскопках археологического памятника Градац в Ланиште в бассейне Великой Моравы.

Позднее, в 6-4 в. до н. э. на Хиссаре существовало поселение железного века. В 2005 г. в ходе раскопок выявлены греческие фибулы и керамика, а также гробницы трибаллов (фракийское племя).

Примечания

Ссылки 
 Metallurgy of the Brnjica Culture 14th century BC
 Regional Characteristics of the Brnjica culture

Археологические культуры Европы
Археологические культуры Болгарии
Археологические культуры Греции
Археология в Косово
Археологические культуры Северной Македонии
Археологические культуры Сербии
Дакия
Мёзия
Европа бронзового века